Valérie Lalonde peut désigner :
 Valérie Lalonde (1948-), actrice et réalisatrice française (compagne et inspiratrice de Richard Leacock) ;
 Valérie Lalonde (1975-), actrice française.